Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Njemačkoj.

Povijest
Njemačka je jedna od zemalja gdje je kršćanstvo došlo u kasnoj antici, a proširilo se tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori